Ел Муро има више значења:

 Ел Муро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Муро (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Муро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Муро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Муро (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику